Марафон у мужчин на Играх Содружества 1998 года состоялся 20 сентября в Куала-Лумпуре.

Результаты

Ссылки 
 Официальные результаты

Лёгкая атлетика на Играх Содружества 1998